La 2. Fußball-Bundesliga 1977-1978 è stata la quarta edizione della 2. Fußball-Bundesliga, la seconda serie del campionato tedesco di calcio. Divisa in due gironi, Nord e Süd, è terminata con la promozione in Bundesliga di  e SV Darmstadt 98, le vincitrici dei due gironi, e del 1. FC Nürnberg, che, secondo in campionato, è invece uscito vincitore dal play-off promozione.

Capocannonieri del torneo sono stati Horst Hrubesch del Rot-Weiß Essen con 41 gol nel girone nord, e Emanuel Günther del Karlsruhe con 27 reti nel girone süd.

Girone nord

Classifica finale

Girone sud

Classifica finale

Play-off promozione intergirone 

andata

ritorno

Verdetti finali 
 Arminia Bielefeld, SV Darmstadt 98 e 1. FC Nürnberg promosse in Fußball-Bundesliga 1978-1979.
 SC Herford, 1. FC Bocholt, OSC Bremerhaven, Schwarz-Weiß Essen, FC Bayern Hof, VfR OLI Bürstadt, Kickers Würzburg e FK Pirmasens retrocesse in Regionalliga.

Note

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 1977-1978

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1977
Calcio nel 1978
1977